Altuna kan syfta på:

 Altuna socken – socken i Uppland ingick i Simtuna härad
 Altuna landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Altuna församling – en tidigare församling i Uppsala stift
 Altuna kyrka – en kyrkobyggnad i Fjärdhundra församling –2006
 Altuna distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun 2016–
 Altuna, Börje – by i Börje socken

Personer
 Altuna Sejdiu (1985–), albansk sångerska